El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2010 fou la setena cursa de la temporada 2010 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló, Catalunya) el cap de setmana del 2 al 4 de juny de 2010.

Classificació

Moto GP

Moto 2

125 cc

Enllaços externs 

 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2010 a Catalunya
Catalunya
2010